Ladysmith peut désigner :

Localités

Ladysmith est une ville d'Afrique du Sud dans la province du KwaZulu-Natal.
 Ladismith est une ville de la province du Cap-Occidental.

Ladysmith est une ville d'Australie en Nouvelle-Galles du Sud.

Ladysmith est une ville de Colombie-Britannique.
 Ladysmith est une ville du Québec.

Ladysmith est une ville du Wisconsin.

Autres
 Ladysmith Black Mambazo est un groupe vocal sud-africain.
Le Smith & Wesson Ladysmith (changé plus tard en LadySmith) est une marque de pistolets fabriqués aux États-Unis.

Homonymie de toponyme